Der Hochsprung der Frauen bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1999 wurde am 27. und 29. August 1999 im Olympiastadion der spanischen Stadt Sevilla ausgetragen.

In diesem Wettbewerb errangen russischen Hochspringerinnen mit Silber und Bronze zwei Medaillen. Es siegte die Vizeweltmeisterin von 1997, zweifache WM-Dritte (1991/1995) und Olympiadritte von 1996 Inha Babakowa aus der Ukraine. Rang zwei belegte die EM-Dritte von 1990 und Vizeweltmeisterin von 1991 Jelena Jelessina. Bei ihren Medaillengewinnen 1990 und 1991 waren Inha Babakowa und Jelena Jelessina noch für die damalige Sowjetunion am Start gewesen. Bronze ging an Swetlana Lapina.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende WM-Rekord wurde bei diesen Weltmeisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.

Es wurde ein Landesrekord aufgestellt:
1,89 m – Kärt Siilats (Estland), Qualifikation, Gruppe A am 27. August

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
27. August 1999, 18:55 Uhr

33 Teilnehmerinnen traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationshöhe für den direkten Finaleinzug betrug 1,94 m. Nachdem sieben Athletinnen bereits einen oder zwei jeweils erfolglose Versuche über 1,94 m unternommen hatten, wurde deutlich, dass genau dreizehn Hochspringerinnen 1,92 m gemeistert hatten (hellgrün unterlegt). Das Kampfgericht entschied, dass die Qualifikation an dieser Stelle abgebrochen werden konnte und alle dreizehn Sportlerinnen mit übersprungenen 1,92 m für das Finale qualifiziert waren.

Gruppe A

Gruppe B

Finale 
29. August 1999, 18:45 Uhr

Video 
 Women's High Jump World Athletics Champs Seville 1999 auf youtube.com, abgerufen am 28. Juli 2020

Weblinks 
 7th IAAF World Championships In Athletics (englisch), abgerufen am 4. Juli 2020
 Women High Jump Athletics VII World Championship 1999 Sevilla (ESP) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 28. Juli 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Women High Jump, Seville 1999, S. 312f (PDF; 10,3 MB, englisch), abgerufen am 28. Juli 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Hochsprung der Frauen
Leichtathletikwettbewerb in Sevilla